Даниэл Мойсов (; 25 декабря 1987 года, Кавадарци) — македонский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Ныне выступает за кипрский клуб АЕК из Ларнаки.

Клубная карьера 
Даниэл Мойсов начинал свою карьеру футболиста в клубе македонской Третьей лиги «Тиквеш». В 2006 году он перешёл в клуб Первой лиги «Македония». Вскоре Мойсов стал ключевым игроком защиты этой команды, получив также вызов в сборную. Во многом благодаря игре Мойсова «Македония» в сезоне 2008/09 пропустила всего 15 мячей в 30 турах чемпионата и впервые в своей истории стала чемпионом страны. В 2010 году Мойсов недолгое время провёл в «Вардаре», а затем перешёл в «Войводину». В мае 2013 года он подписал контракт с норвежским клубом «Бранн». После вылета «Бранна» из Типеллиги по итогам сезона 2014 македонец перешёл в бельгийский «Льерс». Первую половину сезона 2015/16 Мойсов отыграл за клуб турецкой Первой лиги «Адана Демирспор». В январе 2016 года он подписал контракт с кипрской командой АЕК из Ларнаки.

Карьера в сборной 
19 ноября 2008 года Даниэл Мойсов дебютировал за сборную Македонии, выйдя на замену после перерыва в товарищеском матче со сборной Черногории.

Достижения 
 «Македония»
 Чемпион Македонии: 2008/09

Примечания 

Футболисты Северной Македонии
Игроки ФК «Тиквеш»
Игроки ФК «Македония»
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Адана Демирспор»
Игроки ФК АЕК Ларнака
Игроки сборной Северной Македонии по футболу